Riepenkees heißen:
 Großes Riepenkees, Gletscher in Schigebiet Hintertux
 Kleines Riepenkees, Gletscherrest